Greed (1924), een Amerikaanse film uit 1924 van Erich Von Stroheim
 Greed (1989), een Chinese film uit 1989
 Greed (2006), een Amerikaanse film uit 2006 van Ron Wolotzky
 Greed (televisieprogramma), een televisieprogramma uit 1999-2000 van 20th Century Fox Television